Baník Chomutov je historický název těchto klubů:
 FK Chomutov – fotbalový klub
 KLH Chomutov – hokejový klub